Moinhos steht für
 Castelo dos Moinhos, Burg in Portugal 
 Moinhos da Gândara Gemeinde in Portugal
Windmühlen in Lissabon
 Moinhos do Casalinho da Ajuda 
 Moinhos do Bairro do Caramão
Siehe auch:
Rio de Moinhos